Schaghticoke es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos, ambas en el estado de Nueva York:

  Schaghticoke (Nueva York); o
  Schaghticoke (villa).